Die Young (canção de Black Sabbath)
Die Young (canção de Kesha)

Veja também
If I Die Young
Never Die Young
We Die Young

Desambiguações de música